Kyridou ist der Familienname folgender Personen:

 Anneta Kyridou (* 1998), griechische Ruderin
 Maria Kyridou (* 2001), griechische Ruderin